

Geografia
Torelli – frazione del comune di Mercogliano, provincia di Avellino

Persone

Nobiltà
Torelli – famiglia aristocratica originaria di Ferrara
Achille Torelli (...–1522) – conte di Guastalla
Adriano Torelli (1609-1680) – nobile italiano
Antonia Torelli (1406-1468) – nobile italiana
Barbara Torelli (ca 1475–ca 1533) – nobile italiana
Carlo Torelli di Guidantonio (...-1835) – nobile italiano
Cristoforo I Torelli, (...–1460) – conte di Guastalla e di Montechiarugolo
Giuseppe Salinguerra Torelli (1612-1652) – nobile italiano, capostipite del ramo polacco dei Torelli
Ippolita Torelli (1499-1520) – nobildonna e poetessa bolognese
Ludovica Torelli (1500-1569) – contessa di Guastalla
Paolo Torelli (...–1545) – conte di Montechiarugolo
Pio Torelli di Adriano (...-1699) – nobile italiano
Pomponio Torelli (1539-1608) – conte di Montechiarugolo
Salinguerra Torelli (XII secolo–1193), nobile e politico italiano
Salinguerra II Torelli (1164-1244) – nobile e politico italiano

Politica
Carlo Torelli (1904-1994) – senatore italiano.
Giuseppe Torelli detto Mauro (1940-2019) – politico italiano
Luigi Torelli (1810-1887) – politico italiano, senatore e ministro

Giornalismo e letteratura
Achille Torelli (1841-1922) – drammaturgo italiano
Eugenio Torelli Viollier (1842-1900) – giornalista e politico italiano
Giorgio Torelli (1928) – giornalista e scrittore italiano
Vincenzo Torelli (1807-1882) – giornalista, scrittore e librettista italiano

Arte, musica e spettacolo
Felice Torelli (1667-1748) – pittore italiano
Filippo Torelli (1409-1468) – incisore italiano
Filippo di Matteo Torelli (...–...) – pittore e miniatore italiano del XV secolo
Giacomo Torelli (1608-1678) – scenografo, ingegnere e architetto italiano
Giuseppe Torelli (1658-1709) – violinista, compositore e insegnante italiano
Lot Torelli (1835-1896) – scultore italiano
Maurizio Torelli (...) – fumettista italiano
Paolo Torelli (...) – chitarrista italiano, ex componente del gruppo musicale Ladri di Biciclette
Stefano Torelli (1712-1784) – pittore italiano
Tristano Torelli (1911-...) – fumettista ed editore italiano

Scienze
Gabriele Torelli (1849-1931) – matematico italiano, padre di Ruggiero 
Giuseppe Torelli (1721-1781) – matematico e letterato italiano. (Wikisource)
Ruggiero Torelli (1884-1915) – matematico, figlio di Gabriele, conosciuto per il teorema di Torelli

Altre attività
Amuratte Torelli (1483) – condottiero italiano
Guido II Torelli (...-1501) – religioso e condottiero italiano
Michele Torelli (...-1572) – vescovo cattolico italiano
Paolo Torelli (1576-1630) – arcivescovo cattolico italiano
Renzo Torelli (1933-1996) – arbitro di calcio italiano
Torello Torelli o Torello da Poppi (1202-1282) – monaco cristiano italiano, eremita e beato

Altro
Luigi Torelli – sommergibile della Regia Marina
Stadio Andrea Torelli – impianto calcistico di Scandiano, provincia di Reggio Emilia
Villa Torelli Mylius – villa di Varese
Villa Torelli Sarti, citata anche come Ca' Torelli o villa Torelli Rossi – edificio storico di Arquà Polesine, in provincia di Rovigo